Die Erste Liga der Republika Srpska (zu deutsch: Prva Liga Republike Srpske) ist die höchste Fußball-Spielklasse der Republika Srpska und die zur Ersten Liga der Föderation Bosnien und Herzegowina parallel zweithöchste Liga Bosnien-Herzegowinas. Die Liga wird unter dem Dach des Republika Srpska Fußballverbandes seit der Gründung im Jahre 1992 ausgetragen.

Bis zur Saison 2002 bildete die Liga die höchste Spielklasse in der Republika Srpska. Doch seit dem Wechsel einiger Topklubs in die Premijer Liga in der Saison 2002/03 – und dem damit verbundenen Zusammenschluss mit der Föderation Bosnien und Herzegowina im Fußball – ist die Erste Liga nur noch die zweithöchste Spielklasse in Bosnien-Herzegowina.

Vereine 
In der Saison 2022/23 spielen folgende 18 Vereine:

Bisherige Sieger

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Aktuelle Tabelle auf soccerway.com